Szent Klára-sziget, Chile, a Juan Fernández-szigetek egyik tagja
Szent Klára-sziget, Ecuador, a Guayaquili-öbölben
Szent Klára-sziget, Spanyolország, Baszkföld, San Sebastián partjainál